Les termes Dendrophilie ou Dendrophilia peuvent faire référence à :
 La dendrophilie, une paraphilie.
 La dendrophilie, loisir qui consiste à élever des Dendrobatidae. 
 Le genre Dendrophilia qui rassemble des papillons de nuit.
 Boiga dendrophila est une espèce de serpent/